Га́йлюс () — литовская фамилия. Её женские варианты Гайлювене (Gailiuvienė; замужняя женщина) и Гайлюте (Gailiūtė; незамужняя женщина).

Известные носители 
 Гайлюс, Антанас (род. 1951) — литовский поэт и переводчик.
 Гайлюс, Викторас (1893—1956) — литовский государственный деятель, последний литовский губернатор Клайпедского края.
 Гайлюс, Виталиюс — главы Службы расследования финансовых преступлений Министерства внутренних дел Литвы.